Prinsessan Elisabeth av Belgien, (dopnamn: på franska Élisabeth Thérèse Marie Hélène, eller på nederländska Elisabeth Theresia Maria Helena), född 25 oktober 2001 i Anderlecht, Belgien, är Belgiens tronföljare med titeln hertiginna av Brabant och är det äldsta barn till kung Philippe och drottning Mathilde.

Biografi
Prinsessan föddes klockan 21:58 den 25 oktober 2001 på Erasmus Ziekenhuis i Anderlecht. Hon döptes den 9 december 2001 i kapellet vid slottet Ciergnon. Hennes faddrar är Amedeo av Belgien, ärkehertig av Österrike-Este och Hélène d'Udekem d'Acoz.

Prinsessan Elisabeth har gått på grundskolan vid Sint-Jan Berchmanscollege i Marolles, Bryssel. Det var första gången som en blivande belgisk monark går i nederländskspråkig grundskola; tidigare har en franskspråkig skolgång valts. Nederländska är numera det språk som majoriteten i Belgien talar.

Successionsordningen
Den belgiska successionsordningen ändrades 1991 och prinsessan blev tronföljare från födseln. Den dag som Elisabeth bestiger tronen kommer hon bli den första regerande drottningen i Belgien någonsin. 

Traditionellt har den belgiske tronföljarens äldste son fått titeln comte de Hainaut. Det talades efter Elisabeths födsel om att hon skulle få den titeln, men man valde istället att avskaffa den, då man ansåg att den inte var helt gångbar på alla officiella språk i Belgien.

Efter att Elisabeths far, Philippe, besteg tronen 21 juli 2013 efter farfaderns abdikation, står Elisabeth först i den belgiska tronföljden. Hon bär därför, som första kvinna, titeln hertiginna av Brabant.

Anfäder

Referenser

Externa länkar

Belgiska prinsessor
Födda 2001
Levande personer
Kvinnor
Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Nuvarande tronarvingar